El gir o circumvolució parahipocampal és una regió cortical de substància grisa del cervell situada al voltant de l'hipocamp. Aquesta regió té molta importància en la memòria.

Telencèfal